Wahrendorf ist ein Familien- und ein Ortsname:

Familienname:
 David Otto Wahrendorf (1713–1772), deutscher lutherischer Theologe
 Herbert Wahrendorf (1919–1993), deutscher Pädagoge, Sportler und Sportfunktionär

Ortsname:
 Wahrendorf (Lensahn), Dorf im Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein, Deutschland

 Wahrendorf, bis 1929 Prawdowen, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945 Prawdowo im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen 

Siehe auch:
 Warendorf (Begriffsklärung)
 Wahrendorff